Powiat trembowelski (I Rzeczpospolita)
 Powiat trembowelski (Galicja)
 Powiat trembowelski (ZURL)
 Powiat trembowelski (II Rzeczpospolita)